Desa Nyawangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Nyawangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,96, long 111,95), Jawa Timur, 
 Desa Nyawangan (administrativ by i Indonesien, lat -7,91, long 111,85), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar